Kenneth Schmidt est un acteur américain né le  à Wichita, Kansas (États-Unis). Il est le frère de Kevin Schmidt et Kendall Schmidt

Biographie

Filmographie 
 1995 : Letter to My Killer (TV) : Bobby
 2000 : Big Brother Trouble : Peter
 2004 : Sept à la maison
 2005 : Dogg's Hamlet, Cahoot's Macbeth : Polonius
 2005 : Neighbors : Jim

Récompenses et nominations

Récompenses

Nominations

Liens externes 
 
 

Naissance à Wichita
Naissance en mai 1987
Acteur américain